Sheikhupura (Pakistan), een stad in Pakistan
 Sheikhpura (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Sheikhpura (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sheikhpura